Виноградный Клин () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 239 человек. Почтовый индекс — 75522. Телефонный код — 5534.

Местный совет 
75521, Херсонская обл., Генический р-н, с. Сокологорное

Ссылки 
 Виноградный Клин на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Генического района